Файзуллаев — фамилия; имеет женскую форму Файзуллаева.
 Файзуллаев, Алишер Амануллаевич (литературный псевдоним Алишер Файз; род. 1957) — узбекистанский дипломат (в ранге чрезвычайного и полномочного посла), политолог, психолог и писатель.
 Файзуллаев, Джарулла Файзуллаевич (1924—1992) — советский учёный в области механики, действительный член Академии наук Узбекской ССР.
 Файзуллаев, Иброхим (1933—2022) — советский и узбекский агроном, депутат Олий Мажлиса, Герой Узбекистана (1996).
 Файзуллаева, Майра (род. 1995) — казахстанская тяжелоатлетка.